Pselnophorus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Daniel Johan Wallengren 1881. Pselnophorus ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Pselnophorus